Little Reedy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Reedy Creek (Sizemore Creek), Alabama 
 Little Reedy Creek (Reedy Creek, Alabama), Escambia County 
 Little Reedy Creek (Reedy Creek, Florida), Holmes County 
 Little Reedy Creek (Pendleton Creek), Georgia 
 Little Reedy Creek (Green River), Kentucky 
 Little Reedy Creek (Reedy Creek, South Carolina), Marion County 
 Little Reedy Creek (Buck Swamp), South Carolina 
 Little Reedy Creek (Reedy Creek, Tennessee), Carroll County 

Siehe auch:
 Little Reed Creek